Гарленд (прізвище)

Гарленд — місто, штат Арканзас
 Гарленд — місто, штат Мен
 Гарленд — місто, штат Північна Кароліна
 Гарленд — місто, штат Теннессі
 Гарленд — місто, штат Техас
 Гарленд — місто, штат Юта
 Гарленд — селище, штат Небраска
 Гарленд — переписна місцевість, штат Вайомінг